La VTB United League 2010-2011, è stata la 3ª edizione della VTB United League. Per la prima volta parteciperanno squadre provenienti dalla Bielorussia e dalla Finlandia. La vittoria finale fu dei russi del  sui conterranei del .

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Final four
Dal 22 al 23 aprile 2011

Semifinali

Finalina

Finale

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
 VTB United League MVP:  Ramel Curry,  
 VTB United League Final Four MVP:  Vitalij Fridzon,

Voci correlate
Euroleague Basketball 2010-2011
EuroChallenge 2010-2011
Eurocup 2010-2011
Lega Baltica 2010-2011
Lega NLB 2010-2011
Lega Balcanica 2010-2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
VTB United League